Гуменник:

 Гуменник — вид водоплавающих птиц из семейства утиных.
 Гуменник, также Овинник — в славянской мифологии дух, живший в гумне (или овине) — строении для сушки сена.
 Гуменник, Яков Яковлевич (1920—1995) — советский механик, конструктор угледобывающих комбайнов. Лауреат Ленинской премии.
 Гуменник, Пётр Олегович (род. 2002) — российский фигурист.